Walter Matthews (1881-1973) - Brits anglicaans priester
 Walter Matthews (1900-1986) - Canadees politicus